Glenavon is een Noord-Ierse voetbalclub uit Lurgan.

De club werd in 1889 opgericht en speelde het grootste deel van zijn bestaan in de hoogste klasse. De club was vooral succesvol in de jaren 50 en begin jaren 60 toen de club 3 bekers en 3 landstitels binnen haalde.

Erelijst 
 Landskampioen
 1952, 1957, 1960
 Irish Cup
 1957, 1959, 1961, 1992, 1997, 2014
 Irish League Cup
 1990

Eindklasseringen

|}

De drie NIFL-divisies hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie Northern Ireland football league system

Glenavon FC in Europa 

Glenavon FC speelt sinds 1957 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League
-
Europacup I (1x)
1957/58
Europa League (4x)
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19
Europacup II (5x)
1961/62, 1988/89, 1991/92, 1992/93, 1997/98
UEFA Cup (5x)
1977/78, 1979/80, 1990/91, 1995/96, 2001/02
Intertoto Cup (1x)
2000

Externe links 
 Glenavon FC Website

 
County Armagh